Raphanel ist der Familienname folgender Pesonen:

 Ghilaine Raphanel (geb. um 1956), französische Opernsängerin (Koloratursopran)
 Pierre-Henri Raphanel (geb. 1961), französischer Automobilrennfahrer